23001–23500. • 23501–24000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája